Pradines puede referirse a: 

 Pradines, comuna de Corrèze (Francia).
 Pradines, comuna de Loira (Francia).
 Pradines, comuna de Lot (Francia).